Loriga puede referirse a:

Loriga, freguesia portuguesa en Seia.
Loriga, tipo de armadura utilizada por los legionarios de la Antigua Roma.
Joaquín Loriga, aviador y militar español.
Jacobo Durán-Loriga, compositor español.
Jorge Loriga Torrenova, conocido como Ray Loriga, escritor, guionista y director de cine español.